Lóczy-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Lóczy-barlang, balatonfüredi barlang.
 Lóczy-barlang, a Pál-völgyi-barlang másik neve.